Publius Servilius Rullus är ett namn som burits av flera romare:

* Publius Servilius Rullus (tribun), romersk politiker, folktribun 63 f.Kr.
 Publius Servilius Rullus (kavalleriöverste), romersk militär